Aubourg est un nom de famille notamment porté par : 
Charles Aubourg de Boury (1857 - 1940), homme politique français,
Éric Aubourg, astrophysicien et égyptologue français.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand